New in Town (chanson) est le premier single de la chanteuse britannique Little Boots.
 New in Town (film) est un film américain réalisé par Jonas Elmer.